William Harris (1897–1961) – amerykański pływak
 William Harris (1876–1950) – nowozelandzki rugbysta